Aleksandr Boukharov peut désigner :
 Aleksandr Boukharov (1975-), un acteur russe ;
 Aleksandr Boukharov (1985-), un footballeur russe ;
 Aleksandr Viktorovitch Boukharov (1987-), un footballeur russe.